Coldwater Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Coldwater Lake (Branch County, Michigan)
 Coldwater Lake (Isabella County, Michigan)
 Coldwater Lake (North Dakota)
 Coldwater Lake (Utah)
 Coldwater Lake (Washington)